Кандиду-Салис ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. Составная часть мезорегиона Юго-центральная часть штата Баия. Входит в экономико-статистический  микрорегион Витория-да-Конкиста. Население составляет 32 125 человек на 2006 год. Занимает площадь 1 301,378 км². Плотность населения — 24,7 чел./км².

История 
Город основан 5 июля 1962 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 68.845.440,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2.259,67 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,636 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: субтропический гумидный или сухой.

Муниципалитеты штата Баия